El Haïdna är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. El Haïdna ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Haïdna är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om El Haïdna. Runt El Haïdna är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Oulad Imloul,  km söder om El Haïdna. Omgivningarna runt El Haïdna är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz